Manuel Araya puede referirse a:
 Manuel Araya Díaz (1948-1994), futbolista chileno;
 Manuel Araya Vargas (1887-1969), político chileno.